

Patronyme 

 Albert Lebon (1908-1988), résistant français, Compagnon de la Libération ;
  
 Audrey Lebon (1996-), joueuse française de badminton ;
 Christophe Lebon (1982-), nageur français;
 Félix Lebon (1811-1870), juriste français ; 
 Félix Frédéric Georges Lebon (1845-1923), général français ; 
 Frédéric Lebon (1965-2013), imitateur français ; 
 Gabriel-Emile Lebon (1882-1956), homme politique belge ; 
 Guillaume Lebon (1970-), comédien français ; 
 Hector Lebon, (1863-1935), homme politique belge ; 
 Henri Lebon (1911-1976), flûtiste français ; 
 Jordan Lebon (1995-), coureur cycliste mauricien ;
 Karine Lebon (1985-), femme politique française ;
 Lisette Lebon (1927-), actrice française ;
 Maurice Lebon (1849-1906), homme politique français ; 
 Patrick Lebon (1940-2021), réalisateur belge ;
 
 Philippe Lebon (1767-1804), ingénieur et chimiste français, inventeur du gaz d'éclairage ; 
 Yvette Lebon (1910-2014), de son vrai nom Simone Lebon, actrice française ;

Toponymie 
 Lebon Régis, ville du Brésil

Divers 
 Recueil Lebon,  Recueil des décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux
 Stade Camille-Lebon, stade de la ville d'Angoulême (France)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français